Anri Jochadze (Georgisch: ანრი ჯოხაძე) (Tbilisi, 6 november 1980) is een Georgisch zanger.

Biografie
Jochadze nam op 19 februari 2012 deel aan de Georgische nationale preselectie voor het Eurovisiesongfestival. Met het nummer I'm a joker wist hij die te winnen, waardoor hij zijn vaderland mocht vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival 2012, dat werd gehouden in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Hij strandde er echter in de halve finale, op de veertiende plaats.

In 2008 was hij reeds te zien op het Eurovisiesongfestival, als een van de achtergrondzangers van Diana Goertskaja; zij behaalde in de finale een 11de plaats.

Georgisch zanger
Deelnemer aan het Eurovisiesongfestival 2012
Georgisch deelnemer aan het Eurovisiesongfestival